Ha’penny Bridge oder Halfpenny Bridge ist der Name folgender Brücken:

in Irland:
 Ha’penny Bridge in Dublin

in England:
 Ha’penny Bridge (Eastbridge) in Eastbridge, Grafschaft Suffolk 
 Ha’penny Bridge (Mirfield) in Mirfield, Grafschaft West Yorkshire
 Ha’penny Bridge (Saltburn) in Saltburn-by-the-Sea, Grafschaft Yorkshire
 Ha’penny Bridge (Twerton) in Twerton, Grafschaft Somerset
 Ha’penny Bridge (Weare Giffard) bei Weare Giffard, Grafschaft Devon
 Halfpenny Bridge (Lechlade) zwischen Lechlade, Grafschaft Gloucestershire, und Inglesham, Grafschaft Wiltshire